Gasthof Adler steht für:

 Gasthof Adler in Göggingen, Gemeinde Krauchenwies, siehe Göggingen (Krauchenwies) #Gasthof Adler
 Gasthof Adler (Großholzleute), Gemeinde Isny im Allgäu

Siehe auch:
 Gasthaus Adler